WebVTT (Web Video Text Tracks) — стандарт субтитров, предложенный World Wide Web Consortium (W3C) для использования в HTML5 с помощью элемента <track>.

Поддержка

Пример WebVTT-формата 
WEBVTT 
Kind: captions
Language: en

00:09.000 --> 00:11.000
<v Roger Bingham>We are in New York City

00:11.000 --> 00:13.000
<v Roger Bingham>We are in New York City

00:13.000 --> 00:16.000
<v Roger Bingham>We're actually at the Lucern Hotel, just down the street

00:16.000 --> 00:18.000
<v Roger Bingham>from the American Museum of Natural History

00:18.000 --> 00:20.000
<v Roger Bingham>And with me is Neil deGrasse Tyson

00:20.000 --> 00:22.000
<v Roger Bingham>Astrophysicist, Director of the Hayden Planetarium

00:22.000 --> 00:24.000
<v Roger Bingham>at the AMNH.

00:24.000 --> 00:26.000
<v Roger Bingham>Thank you for walking down here.

00:27.000 --> 00:30.000
<v Roger Bingham>And I want to do a follow-up on the last conversation we did.

00:30.000 --> 00:31.500 align:end size:50%
<v Roger Bingham>When we e-mailed—

00:30.500 --> 00:32.500 align:start size:50%
<v Neil deGrasse Tyson>Didn't we talk about enough in that conversation?

00:32.000 --> 00:35.500 align:end size:50%
<v Roger Bingham>No! No no no no; 'cos 'cos obviously 'cos

00:32.500 --> 00:33.500 align:start size:50%
<v Neil deGrasse Tyson><i>Laughs</i>

00:35.500 --> 00:38.000
<v Roger Bingham>You know I'm so excited my glasses are falling off here.

Примечания 

Субтитры
Стандарты W3C
HTML5